Alcatraz steht für:

 Alcatraz, eine früher als Gefängnis genutzte Insel in der Bucht von San Francisco
 Alcatrazes, eine brasilianische Inselgruppe vor der Küste des Bundesstaates São Paulo
 Alcatraz (Band), eine deutsche Rock-Band
 Alcatraz (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Alcatraz (Kapverden), ein Dorf auf den Kapverdischen Inseln
 Alcatraz (Mikronation), Mikronation und freie Universität bei Gubbio in Italien, gegründet von Jacopo Fo

Siehe auch:
 Alcatraz Island
 Alcatrazz, eine US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Alkatrazz, eine britische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band